La Esperanza bezeichnet:

in Argentinien
 La Esperanza (Jujuy), Ort in der Provinz Jujuy
 La Esperanza (Mendoza), Ort in der Provinz Mendoza
 La Esperanza (Tucumán), Ort in der Provinz Tucumán
 Barrio La Esperanza, Ort in der Provinz Mendoza

in Bolivien
 La Esperanza (Riberalta), Ort im Municipio Riberalta
 La Esperanza (Warnes), Ort im Municipio Warnes

in Ecuador
 La Esperanza (Cotopaxi), Verwaltungssitz der Parroquia El Tingo in der Provinz Cotopaxi
 La Esperanza (Imbabura), Ort und Parroquia rural in der Provinz Imbabura
 La Esperanza (Los Ríos), Ort und Parroquia rural in der Provinz Los Ríos
 La Esperanza (Pichincha), Ort und Parroquia rural in der Provinz Pichincha

in Guatemala
 La Esperanza (Quetzaltenango), Gemeinde im Departamento Quetzaltenango

in Honduras
 La Esperanza (Intibucá), Gemeinde im Departamento Intibucá

in Kolumbien
 La Esperanza (Casanare), Ort im Departamento Casanare
 La Esperanza (Cundinamarca), Ort im Departamento Cundinamarca
 La Esperanza (Norte de Santander), Ort im Departamento Norte de Santander

in Mexiko:
 La Esperanza (Baja California)
 La Esperanza (Coahuila)
 La Esperanza (La Trinitaria) im Bundesstaat Chiapas
 La Esperanza (Pijijiapan) im Bundesstaat Chiapas
 La Esperanza (Chilpancingo de los Bravo) im Bundesstaat Guerrero
 La Esperanza (Mártir de Cuilapan) im Bundesstaat Guerrero
 La Esperanza (Chapa de Mota) im Bundesstaat México
 La Esperanza (San José del Rincón) im Bundesstaat México
 La Esperanza (Villa del Carbón) im Bundesstaat México
 La Esperanza (Michoacán)
 La Esperanza (San Luis Potosí)
 La Esperanza (Sinaloa)

in Peru:
 Distrikt La Esperanza (Santa Cruz), Distrikt in der Provinz Santa Cruz (Region Cajamarca)
 Distrikt La Esperanza (Trujillo), Distrikt in der Provinz Trujillo (Region La Libertad)
 La Esperanza (Santa Cruz), Ort in der Provinz Santa Cruz
 La Esperanza (Tacna), Stadt in der Provinz Tacna
 La Esperanza (Trujillo), Stadt in der Provinz Trujillo

auf den Philippinen:
 La Esperanza (Bohol), Barangay in der Provinz Bohol
 La Esperanza (Presidente Rojas), Barangay in der Provinz Cotabato
 La Esperanza (Tulunan), Barangay in der Provinz Cotabato
 La Esperanza (Sorsogon), Barangay in der Provinz Sorsogon

in Spanien
 La Esperanza (Castellón), Ort in der Provinz Castellón
 La Esperanza (Granada), Ort in der Provinz Granada
 La Esperanza (La Coruña), Ort in der Provinz La Coruña
 La Esperanza (Murcia), Ort in der Provinz Murcia
 La Esperanza (Teneriffa), Ort auf Teneriffa

siehe auch:
 Las Esperanzas, Ort in der spanischen Provinz Murcia
 Esperanza